Шотландский Первый Дивизион 1948/1949 () — 52-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 14 августа 1948 года и закончился 30 апреля 1949 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1948/1949
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1948 году
Спорт в Шотландии в 1949 году